Compton steht für:

 Compton (Album), Studioalbum (2015) von Dr. Dre
 Compton-Effekt, Vergrößerung der Wellenlänge eines Photons
 Compton Gamma Ray Observatory, ein Weltraumteleskop für Gammaastronomie
 Compton-Gletscher auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Compton Valley, Tal im Ellsworthland, Antarktika

Compton ist der Name folgender Orte

in Großbritannien:
 Compton (Berkshire)
 Compton (Plymouth)
 Compton (Surrey)
 Compton (Wiltshire)
 Compton (Wolverhampton)

in Kanada:
 Compton (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Compton (Arkansas)
 Compton (Illinois)
 Compton (Kalifornien)
 Compton (Maryland)
 Compton (Oklahoma)
 Compton (Pennsylvania)
 Compton (Tennessee)
 Compton (Virginia)
 Compton Park (Ohio)
 Compton Woods (Ohio)

sowie:
 West Compton, ein Census-designated place im Los Angeles County, Kalifornien
 East Compton, ein gemeindefreies Gebiet und ein Census-designated place im Los Angeles County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Compton (Trappe), in Trappe, Maryland, ID-Nr. 74000970
 Compton and Bloomfield, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 78002445
 Compton Bassett, in Upper Marlboro, Maryland, ID-Nr. 83002959
 Compton Building, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 08001284
 Compton Gap Site, in Luray, Virginia, ID-Nr. 85003176
 Compton Hill Water Tower, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 72001555
 Compton-Short House, in Enterprise, Mississippi, ID-Nr. 80002212
 Compton-Wood House, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 80000781

Compton ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Holly Compton (1892–1962), US-amerikanischer Physiker
 Barnes Compton (1830–1898), US-amerikanischer Politiker
 Billy Compton (1896–1976), englischer Fußballspieler
 Caitlin Compton (* 1980), US-amerikanische Skilangläuferin und Biathletin, siehe Caitlin Gregg
 Cliff Compton (* 1979), US-amerikanischer Wrestler
 David G. Compton (* 1930), britischer Schriftsteller
 Denis Compton (1918–1997), englischer Cricket- und Fußballspieler

 Fay Compton (1894–1978), britische Schauspielerin
 Forrest Compton (1925–2020), US-amerikanischer Schauspieler

 Ivy Compton-Burnett (1884–1969), englische Schriftstellerin
 Jack Compton (* 1988), englischer Fußballspieler
 John Compton (Fußballspieler) (* 1937), englischer Fußballspieler
 John Compton (1925–2007), Politiker aus St. Lucia

 Joyce Compton (1907–1997), US-amerikanische Schauspielerin
 Karl Taylor Compton (1887–1954), US-amerikanischer Physiker
 Katherine Compton (* 1978), US-amerikanische Radsportlerin
 Leslie Compton (1912–1984), englischer Fußball- und Cricketspieler
 Lynn Compton (1921–2012), US-amerikanischer Jurist und Offizier
 Paul Compton (* 1961), englischer Fußballspieler und -trainer
 Ranulf Compton (1878–1974), US-amerikanischer Politiker
 Richard Compton (* 1955), britischer Chemiker
 Robert Harold Compton (1886–1979), südafrikanischer Botaniker
 Roy Compton (* 1954), englischer Fußballspieler
 Scout Taylor-Compton (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin

 Terry Compton (1931–1991), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Compston
 Comden